Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье — ежегодное соревнование по конькобежному спорту. Проводится Международным союзом конькобежцев с 1970 года среди мужчин и женщин. Чемпионат проходит в два дня, спортсмены в первый и второй день пробегают дистанции 500 и 1000 метров. Победитель определяется по сумме очков, набранных на четырёх дистанциях.

Медалисты чемпионатов

Мужчины

Женщины

Рекорды чемпионатов 
После чемпионата мира 2017 года

Мужчины

Женщины

Самые титулованные спортсмены 

Конькобежцы, завоевавшие две и более золотых медалей на чемпионатах мира 
После окончания ЧМ-2020

Медальная таблица 
После окончания ЧМ-2020. Курсивом выделены страны, больше не представленные на чемпионатах мира

Ссылки 
 Результаты на speedskatingstats.com